Hana Matelová (* 8. Juni 1990 in Zlín, Tschechoslowakei) ist eine tschechische Tischtennisspielerin. Sie nahm an den Olympischen Spielen 2016 und 2020 (2021) teil.

Werdegang 
2005 trat die Tschechin erstmals international auf, bei den Schüler-Europameisterschaften konnte sie die Runde der letzten 32 erreichen. Weitere Auftritte folgten erst 2008, da sie von ihrem Verband selten eingesetzt wurde, international zu spielen. So war sie bereits früh eine der besten Spielerinnen Europas, dies belegte sie beim Europe-TOP-10 Turnier, wo sie auf Rang sechs kam.

Außerdem konnte Matelová an der Jugend-Weltmeisterschaft teilnehmen, wo sie im Einzel sowie Doppel das Achtelfinale erreichen konnte. Im Jahr 2009 wurde sie mit ihrem Verein SKST Esad Hodonin, wo sie bis 2011 spielte, Champions-League Siegerin. 2010 nahm sie an ihrer ersten Europameisterschaft für Erwachsene teil und konnte dort im Einzel sowie Doppel die zweite Runde erreichen, sie unterlag Shan Xiaona.

Im Jahr 2011 wurde sie vom Verband auch für die Weltmeisterschaft nominiert, scheiterte jedoch schon in der Qualifikation. Außerdem gewann Matelová zum ersten Mal im Doppel Bronze bei der EM. Wegen mangelhafter Ergebnisse, sowie wenig Teilnahmen an internationalen Turnieren, wurde sie nicht für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro nominiert. Jedoch konnte sie bei der WM sowie bei der EM mit der Mannschaft das Achtelfinale erreichen.

Das Jahr 2013 verlief recht erfolgreich für die Tschechin: Innerhalb von einem Monat schaffte sie es, sowohl bei der Europameisterschaft zwei Medaillen (Bronze) im Team- und Doppelwettbewerb zu holen, als auch bei den Czech Open die Silbermedaille zu gewinnen.

2014 schaffte sie es bei der EM mit dem Team ins Viertelfinale zu kommen. 2015 holte sie nach einem Viertelfinalsieg über Polen mit der Mannschaft Bronze zu gewinnen. Dadurch qualifizierte sie sich sportlich für die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro. Dort scheiterte sie jedoch in beiden Konkurrenzen (Einzel und Team) in der zweiten Runde. 

2017 und 2018 nahm sie ebenfalls an der EM teil.

Turnierergebnisse

Vereine 
Hana Matelová spielte in verschiedenen Vereinen in Deutschland und Tschechien.

 bis 2011:  SKST Esad Hodonin 
 2011–2012:  SV Darmstadt
 2012–2013:  SKST Hodonin
 2013–2018:  TTG Bingen/Münster-Sarmsheim

Privat 
Hana Matelová ist Studentin.

Einzelnachweise

Weblinks 
 

Tischtennisspieler (Tschechien)
Olympiateilnehmer (Tschechien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer an den Europaspielen (Tschechien)
Tschechoslowake
Tscheche
Geboren 1990
Frau
Teilnehmer der Europaspiele 2019